Зимняя Универсиада 2005 — XXII зимняя Универсиада. Проходила в Инсбруке (Австрия) с 12 по 22 января 2005 года.

Страны-участницы 
В соревнованиях приняло участие 1449 спортсменов-студентов из 50 стран мира, в том числе 957 мужчин и 492 женщины. В числе лидеров по числу участников — Россия (124), Япония (104), Украина (101), Китай (89), Корея и Австрия (по 88).

Соревнования прошли по 12 видам спорта, в том числе впервые в истории Универсиад проведены соревнования по фристайлу и скелетону, после долгого перерыва проведены соревнования по скоростному спуску, но в отличие от предыдущей Универсиады не проводились соревнования по кёрлингу.

Бюджет зимней Универсиады 2005 составил 8,5 миллиона евро.

Медали 

|- style="background:#ccccff"
|| 1 || align=left |  || 10 || 8 || 4 || 22
|-
|| 2 || align=left |  || 10 || 7 || 6 || 23
|-
|| 3 || align=left |  || 7 || 5 || 9 || 21
|-
|| 4 || align=left | || 5 || 6 || 6 || 17
|-
|| 5 || align=left |  || 5 || 2 || 1 || 8
|-
|| 6 || align=left |  || 4 || 10 || 2 || 16
|-
|| 7 || align=left |  || 4 || 1 || 2 || 7
|-
|| 8 || align=left |  || 4 || 0 || 5 || 9
|-
|| 9 || align=left |  || 3 || 6 || 8 || 17
|-
|| 10 || align=left |  || 3 || 5 || 2 || 10
|-
|| 11 || align=left |  || 3 || 4 || 3 || 10
|-
|| 12 || align=left |  || 3 || 2 || 4 || 9
|-
|| 13 || align=left |  || 2 || 1 || 4 || 7
|-
|| 14 || align=left |  || 1 || 3 || 3 || 7
|-
|| 15 || align=left |  || 1 || 2 || 2 || 5
|-
|| 16 || align=left |  || 1 || 2 || 0 || 2
|-
|| 16 || align=left |  || 1 || 2 || 0 || 3
|-
|| 16 || align=left |  || 1 || 2 || 0 || 3
|-
|| 17 || align=left |  || 1 || 1 || 3 || 5
|-
|| 18 || align=left |  || 0 || 3 || 2 || 5
|-
|| 20 || align=left |  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
|| 20 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|}

Хоккей 
Победителями турнира по хоккею на Универсиаде 2005 стала сборная России. Она выступала в составе: вратари К. Барулин; К. Власов, И. Савин, А. Сазонов. Г. Тимофеев, М. Парамонов, С. Вороненков, Г. Самсыкин, А. Буханко, А. Кузнецов; А. Заварухин, В. Воронцов, И. Камаев, О. Смирнов. М. Черников, Е. Дерябин, Л. Трифонов, И. Малюшкин, С. Шеметов. И. Нуриев. Д. Корнеев, А. Осипов. Тренеры: Г. Балашов, А. Ковалевский. Второе место заняла сборная Чехии, третье — сборная Финляндии. Всего в турнире участвовали 12 команд.

Биатлон 

Соревнования по биатлону прошли в спортивном центре Хохфильцен, в 110 км от Инсбрука. Были разыграны 10 комплектов наград — по 5 у мужчин и у женщин. Пять золотых наград выиграли спортсмены России, три — Украины, две — Польши.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Зимняя Универсиада 2005 на сайте FISU
 1960-2015 Statistics Winter UNIVERSIades

Зимние Универсиады
Международные спортивные соревнования в Инсбруке
Январь 2005 года
Спорт в Австрии в 2005 году